Washburn kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Washburn,

USA 

 Washburn (ort i USA, Missouri), Barry County, 
 Washburn (ort i USA, Iowa), Black Hawk County, 
 Washburn (ort i USA, Illinois), Woodford County, 
 Washburn (ort i USA, Maine), Aroostook County, 
 Washburn, Wisconsin, countyhuvudort, Bayfield County, 
 Washburn, North Dakota, countyhuvudort, McLean County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar